Кожевнический переулок — название улиц в Москве.
 1-й Кожевнический переулок.
 2-й Кожевнический переулок.
 4-й Кожевнический переулок.

См. также